Disney Gallery ou Walt Disney Gallery est le nom de plusieurs établissements de la Walt Disney Company.

La Disney Gallery de Disneyland 
Le plus important est The Disney Gallery, une salle d'exposition avec vente d'objets d'arts dans le parc Disneyland en Californie. Elle présente des œuvres de Walt Disney Imagineering.

Les boutiques 
Le concept de boutique d'œuvres d'art Disney Gallery, lancé dans les années 1990 mais dont une seule est encore ouverte. La première ouvrit le  dans le centre commercial Mainplace Santa Ana en Californie.

Le site Disneynut recensait en août 2000 les boutiques suivantes :
 The Walt Disney Gallery, Mainplace Santa Ana, Santa Ana, Californie ouverte le 
 Walt Disney Gallery, 1265 Worcester Rd, Natick, Massachusetts
 Walt Disney Gallery, 3200 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada
 Walt Disney Gallery, Cinquième avenue et 55e rue, Manhattan, New York, New York
 Disney Gallery, au Disney Village de Disneyland Paris, Chessy, France

Ce concept a été repris au sein des World of Disney sous le nom Disney Art Gallery et aussi sur le thème des objets de papeterie et de correspondance par la chaîne Disney Artist lancée en 2007.

Notes et références 

Filiale de la Walt Disney Company
Disney Village